Le lophyre est un insecte hyménoptère ravageur des conifères s'attaquant particulièrement aux aiguilles.

Espèces appelées « lophyre » 

 Grand lophyre des pins - Diprion pini
 Lophyre roux - Neodiprion sertifer

Insecte ravageur
Symphyte (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu